Super Smash Bros. je serija pretepaških videoiger, ki izhaja pri Nintendu in vključuje predvsem junake iz njihovih franšiz. Ustvaril jo je Masahiro Sakurai.

Cilj pri Super Smash Bros. se razlikuje od tradicionalnih pretepaških iger; namesto zbijanja nasprotnikovega življenja morajo pretepači vreči nasprotnike s ploščadi. Originalni Super Smash Bros. (1999) so ustvarili z malo sredstvi in je najprej izšel zgolj na Japonskem, vendar je njegov neverjetni uspeh privedel do svetovne izdaje. Še večji uspeh je serija 2001 dosegla s Super Smash Bros. Melee za Nintendo GameCube, ki je postala najbolj prodajana igra za sistem. Tretja igra, Super Smash Bros. Brawl, je izšla 2008 za Wii. Kljub temu, da je bilo razvijalec prejšnjih naslovov podjetje HAL Laboratory, je Brawl nastal s sodelovanjem več podjetij. Leta 2014 je izšla četrta igra, Super Smash Bros. for Nintendo 3DS and Wii U. Različica igre za 3DS je bila prva igra v seriji za ročno konzolo. Peto igro, Super Smash Bros. Ultimate, ki jo bo moč igrati na Nintendo Switchu, trenutno še razvijajo, izšla pa bo 7. decembra 2018.

Serija vključuje mnogo junakov iz Nintendovih najbolj znanih franšiz, med njimi so Mario, Donkey Kong, Link, Samus Aran, Fox McCloud, Kirby in Pikachu. Orginalni Super Smash Bros. je vseboval 12 junakov, Melee 26, Brawl 39, 3DS/Wii U pa 58, sedem izmed njih je potrebno dokupiti. Trenutno so razkrili 68 junakov za Super Smash Bros. Ultimate. Nekateri izmed njih lahko spreminjajo oblike, ki imajo različne poteze in način igranja. Igre vključujejo tudi nekaj third-party junakov, to so: Solid Snake, Sonic the Hedgehog,  Mega Man, Pac-Man, Ryu, Cloud Strife in Bayonetta. 

Vse igre v seriji so bile dobro ocenjene s strani kritikov, še posebej so pohvalili večigralski (multiplayer) način. Super Smash Bros. igre so ustvarile veliko tekmovalno skupnost in so bile del več uglednih gaming turnirjev.

Junaki 
V vseh igrah Super Smash Bros. igralec upravlja pretepače iz raznih Nintendovih franšiz, od Brawla naprej pa tudi iz drugih, third-party franšiz. Na začetku igre so nekateri junaki zaklenjeni; da jih odklene mora igralec izpolniti določene pogoje, na primer igrati določeno število iger ali premagati določenega pretepača. V Super Smash Bros. for Nintendo 3DS and Wii U lahko igralec preuredi svojega junaka tako, da mu spremeni poteze in lastnosti, lahko pa naredi povsem svojega Mii Fighterja.

Zunanje povezave 

Serije videoiger